Venäläissaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Venäläissaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,44, long 29,56),  (0 ha)
 Venäläissaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,63, long 27,69),  (0 ha)
 Venäläissaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,90, long 28,15),  (0 ha)
 Venäläissaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,81, long 27,66),  (0 ha)
 Venäläissaari (ö i Konnevesi, Haukiniemi),  (0 ha)
 Venäläissaari (ö i Konnevesi, Nisusaaret),  (1 ha)
 Venäläissaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,01, long 26,50),  (1 ha)
 Venäläissaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,08, long 27,13),  (0 ha)
 Venäläissaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,19, long 28,55),  (2 ha)
 Venäläissaari (ö i Norra Karelen), Joensuu,  (1 ha)
 Venäläissaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,59, long 29,56),  (5 ha)
 Venäläissaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,57, long 29,68),  (13 ha)
 Venäläissaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 65,21, long 29,17),  (1 ha)